

Toponyme

Canada 
 Lees, station du métro léger d'Ottawa.

Grande-Bretagne 
 , Grand Manchester.

Patronyme 

Le nom de Lees est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Edwin Lees (1800-1887), botaniste britannique.
 Pierre Lees-Melou (né en 1993), footballeur français
 Robert Lees (1912-2004), scénariste et acteur américain.

Homonymie de patronyme